Фінал Кубка європейських чемпіонів 1971 — фінальний матч розіграшу Кубка європейських чемпіонів сезону 1970—1971 років, у якому зустрілися нідерландський «Аякс» та грецький «Панатінаїкос». Матч відбувся 2 червня 1971 року на стадіоні «Вемблі» у Лондоні. Перемогу з рахунком 2:0 здобув «Аякс».

Шлях до фіналу

Деталі матчу

Посилання 
 Кубок європейських чемпіонів на europeancuphistory 
 Кубок європейських чемпіонів 1970-71 на RSSSF 
 Фінал Кубка європейських чемпіонів 1971 на transfermarkt

1971
1971 у футболі
1971
Червень 1971